FCA může znamenat:
Free Carrier – mezinárodní doložka Incoterms
Financial Conduct Authority – britský dohledový orgán, který provádí dohled a regulaci nad kapitálovým trhem
FC Aarau – švýcarský fotbalový klub
FC Astana – kazašský fotbalový klub
FC Augsburg – německý fotbalový klub
Fiat Chrysler Automobiles – nadnárodní automobilka

Zkratky